— крупнейшее карстовое плато Японии, расположенное на территории города Мине префектуры Ямагути. Площадь достигает более 130 км². Разделено на две части рекой Кото.

Средняя высота: 200—400 метров. Плато покрыто лугами, усеянными многочисленными острыми камнями. Плато является местом крупнейшей добычи мрамора в Японии. Входит в состав Национального парка «Плато Акиёсидай». С 2005 года охраняется Рамсарской конвенцией.

Литература

Ссылки 
 Плато и пещеры Акиёсидай // Туристическое бюро города Мине

География Хонсю
Префектура Ямагути
Карстовые массивы
Плато Азии